Okręty US Navy o nazwie USS "Halibut", pochodzącej od halibuta:
 Pierwszy "Halibut" (SS-232) był okrętem podwodnym typu Gato, który był w służbie w czasie II wojny światowej.
 Drugi "Halibut" (SSGN-587) był unikatowym okrętem podwodnym z napędem atomowy, który został zaprojektowany do przenoszenia pocisków typu Regulus i był ważną częścią amerykańskich sił odstraszania w pierwszej części zimnej wojny.

Halibut